L'International Lawn Tennis Challenge 1922 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 17ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 14 nazioni.

Gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno battuto l'Australia, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di New York negli Stati Uniti dall'1 al 5 settembre.

Turno di qualificazione

Tabellone

Primo turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1922
 1922